Бетмаль:

 Бетмаль — неварёный прессованный французский сыр из коровьего молока.
 Бетмаль — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж.